Марі́я Андрі́ївна (?—після 1465) — литовська князівна. Представниця роду Гольшанських. Дочка в'язинського і київського князя Андрія Гольшанського. Дружина молдавського воєводи Іллі І.

Між 1422—1436 рр. (23.10.1425) Марія була видана за молдовського господара Ілляша І (?—1443), який правив у Молдавському князівстві у 1432—1443 рр. і двічі складав васальну присягу Польщі (1435, 1436 рр.). 

Записана у Києво-Печерському пом'янику

Після осліплення чоловіка суперником, Штеафаном ІІ у 1444 році, Марія разом з сином Романом знайшла захист в Польському королівстві, де їй були надані замки Шипинської землі: Хотин, Цецун, Хмелів. 1456 року Марія отримала у володіння Серет та Воловець.

Сім'я 

У шлюбі з Іллею в Марії народились два сини:
 Роман (1426—1448) — молдавський господар (1446—1448)
 Олександр (Александрел) (1429—1455) — молдавський господар (1450—1455)

Примітки

Бібліографія

Джерела 
 Голубев С. Древний помяник Киево-Печерской Лавры (конца XV и начала XVI столетия) // Чтения в Истор. об-ве Нестора Летописца [далі: Чтения ИОНЛ]. — К., 1891. — Кн.6. — Приложения. — С.І-IX, 1-88.  
 1.9. Києво-Печерський пом'яник. Спроба ідентифікації князівських імен  //

Монографії 
 
 
 Tęgowski, Jan . Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedyminowiczów w XIV—XV wieku // Genealogia. Studia i materiały historyczne, t. 3, 1993.

Посилання 

Руські князівни
Гольшанські